Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 445 dans le monde.

 Route fédérale 445 en Allemagne
 Route 445 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 445 en France
 Route départementale 445 dans l'Essonne, France
 Route régionale 445 en Slovénie